

Automobiles et motos 
 Ferrari, constructeur automobile italien dont le nom provient de son fondateur Enzo Ferrari constructeur de nombreux modèles de voitures de sport (voir la liste des automobiles Ferrari) ;
 Scuderia Ferrari, l'écurie de course de la marque Ferrari ;
 Musée Ferrari, musée de la marque automobile situé à côté de l'usine Ferrari de Maranello ;
 Musée Enzo Ferrari, musée de la marque situé au centre de Modène ;
 Ferrari, un constructeur italien de motocyclettes ;
 Liste des automobiles Ferrari.

Industrie 
 CVS Ferrari, société italienne de construction d'appareils de levage et de manutention de conteneurs.

Patronyme 

 A
 Alex Ferrari (né en 1982), auteur-compositeur-interprète brésilien
 Alfredo Ferrari dit Dino (1932-1956), fils d'Enzo Ferrari, ingénieur automobile ;
 Amalia Ferraris (1828-1904), danseuse italienne ;
 Amato Ferrari (né en 1966), pilote de course et dirigeant de sport automobile italien
 Andrea Carlo Ferrari (1850-1921), cardinal italien
 Antoine Ferrari (1910-1995), peintre français
 Arturo Ferrari (1861-1932), peintre italien
 B
 Bartolomeo Ferrari (1499-1544), religieux italien
  (1780-1844), sculpteur italien
  (1911-2007), prêtre et partisan italien
 Benedetto Ferrari (1603-1681), imprésario, compositeur et poète italien
  (1495-1574), peintre italien
 C
 Carlotta Ferrari (1837-1907), compositrice italienne
 Casimiro Ferrari (1940-2001), alpiniste italien
  (née en 1977), actrice pornographique hongroise ;
 Christophe Ferrari (né en 1969), président de Grenoble-Alpes Métropole ;
 D
 Danilo Ferrari (1940-2007), coureur cycliste italien
 Diego Ferrari (né en 1970), coureur cycliste italien
 Dino Ferrari (1914-2000), peintre italien
 Domenico Ferrari (1722-1780), violoniste et compositeur italien
 E
 Enrique Lafuente Ferrari (1898–1985), historien d'art espagnol
 Enzo Ferrari (1898-1988), fondateur du constructeur automobile Ferrari
 Ermanno Wolf-Ferrari (1876-1948), compositeur italien
 Ettore Ferrari (1844-1929), sculpteur et homme politique italien
 Eusebio Ferrari (1919-1942), résistant communiste français ;
 F
 Fabricio Ferrari (né en 1979), coureur cycliste uruguayen
 Federico Ferrari (né en 1969), philosophe et critique d'art italien contemporain ;
 Filippo Ferrari (v. 1570-1626), religieux italien ;
 Francesco Bernardino Ferrari (1577-1669), savant italien ;
 Francisco Ferrari Billoch (1901-1958), essayiste espagnol ;
 Franck Ferrari (décédé en 2015), baryton français ;
 G
 Gabrielle Ferrari (1851-1921), compositrice française ;
  (1834-1903), mathématicien et astronome italien ;
 Gaudenzio Ferrari (1471-1546), dit le Milanais, peintre, un sculpteur et un architecte italien ;
 Giacomo Gotifredo Ferrari (1763-1842), compositeur italien ;
 Giancarlo Ferrari (né en 1942), archer italien ;
 Gillian Ferrari (née en 1980), joueuse canadienne de hockey sur glace ;
 Giovanni Ferrari (1744 –1826), sculpteur vénitien;
 Giovanni Ferrari (1907-1982), footballeur italien ;
 Giovanni Battista Ferrari (1450-1502), cardinal italien;
 Giovanni Battista Ferrari (1584-1655), écrivain italien;
 Giulio Cesare Ferrari (1818-1899) peintre néoclassique italien;
 Giuseppe Ferrari (1811-1876), philosophe et homme politique italien ;
 Gratien Ferrari (1935-2015), homme politique français ;
 Guidone Ferrari (1717-1791), écrivain italien ;
 H
 Henri Ferrari (1912-1975), haltérophile français ;
 I
 Isabella Ferrari (née en 1964), actrice italienne ;
 J
 Jacky Ferrari (né en 1952), coureur cycliste français ;
 Jacques Ferrari (né en 1933), ancien footballeur français ;
 Jacques Ferrari (né en 1988), voltigeur français ;
 
 Jérôme Ferrari (né en 1968), écrivain français, lauréat du prix Goncourt 2012 ;
 Graf von Ioseph Ferraris (1726-1814), officier général, artilleur et cartographe autrichien ;
 , sculpteur uruguayen ;
 L
 Laurence Ferrari (née en 1966), journaliste française ;
 León Ferrari (1920-2013), artiste conceptuel argentin ;
 Lolo Ferrari (1963-2000), actrice française réputée pour la taille de sa poitrine (artificielle) ;
 Luc Ferrari (1929-2005), compositeur français de musique électro-acoustique ;
 Ludovico Ferrari (1522-1565), mathématicien italien ;
 M
 Marc Ferrari (né en 1962), guitariste américain ;
 Marco Ferrari, dit Marco d'Agrate (1491-après 1571), sculpteur italien ;
  (née en 1973), joueuse argentine de hockey sur gazon ;
 Mario Ferrari (1894-1974), acteur italien ;
 Matteo Ferrari (né en 1979), footballeur italien ;
 Michele Ferrari (né en 1953), médecin sportif italien ;
 N
 Nicolò Ferrari (1928-2007), réalisateur italien ;
 Nino Agostino Arturo Maria Ferrari, vrai nom de Nino Ferrer (1934-1998), chanteur français ;
 P
 Paolo Ferrari (1929-2018), acteur italien ;
 Pierre Ferrari (1924-2015), photographe français ;
 Pierre Ferrari (1935-2016), psychiatre, psychanalyste français ;
 Piero Lardi Ferrari (né en 1945), actuel vice-président de Ferrari, second fils d'Enzo Ferrari
 R
 Raffaele de Ferrari (1808-1876), homme d'affaires, financier et philanthrope italien ;
 Roberto Ferrari, (1890-1954), gymnaste italien ;
 Roberto Ferrari, (1923-1996), escrimeur italien ;
 Roberto Ferrari (né en 1983), coureur cycliste italien ;
 Rodolfo Ferrari (1864-1919), chef d'orchestre italien ;
 S
 Stefano Ferrari (né en 1958), historien d'art italien ; 
 V
 Violetta Ferrari (1930-2014), actrice hongroise ;
 W
 Werner Ferrari (né en 1946), tueur en série suisse ;
 William Ferrari (1901-1962), directeur artistique américain.

Pseudonyme 
 Jérémy Ferrari (né en 1985), humoriste français.

Toponyme 

 Piazza De Ferrari : place principale de la ville de Gênes

Cinéma 
 Ferrari est un film américain de Michael Mann prévu pour 2023.

Musique 
 Ferrari est une chanson de James Hype et Miggy Dela Rosa sortie en 2022.